Калеб Джеймс Станко (; род. 26 июля 1993, Холли, Мичиган, США) — американский футболист, полузащитник клуба «ПАС Янина». Выступал за сборную США.

Клубная карьера 
Станко — воспитанник немецкого клуба «Фрайбург». Из-за высокой конкуренции он несколько сезонов выступал за дублёров. 9 августа 2015 года в поединке Кубка Германии против «Бармбек-Уленхорст» Станко дебютировал за основной состав «Фрайбурга». 22 ноября в матче против «Падерборн 07» Калеб дебютировал во Второй Бундеслиге, заменив во втором тайме Амира Абраши. В 2016 году он помог клубу выйти в элиту.

Летом того же года для получения игровой практики Станко перешёл на правах аренды в лихтенштейнский «Вадуц». 31 июля в матче против «Базеля» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. После окончания аренды Калеб вернулся во «Фрайбург».

23 января 2019 года Станко вернулся в США, перейдя в новую франшизу MLS «Цинциннати». За клуб он дебютировал в его первом матче в лиге, 2 марта против «Сиэтл Саундерс», в котором вышел на замену в концовке вместо Алваса Пауэлла. По окончании сезона 2021 «Цинциннати» не стал продлевать контракт со Станко.

5 января 2022 года Станко подписал контракт с клубом Суперлиги Греции «ПАС Янина».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной США Станко стал финалистом молодёжном чемпионате КОНКАКАФ в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, Гаити и Коста-Рики.

Летом того же года Станко принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он принял участие в матчах против команд Испании и Ганы. В 2013 году Калеб также представлял США на Турнире в Тулоне.

6 сентября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Тринидада и Тобаго Станко дебютировал за сборную США, заменив во втором тайме Сашу Клештана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Швейцарской футбольной лиги
 Профиль на сайте ФК «Фрайбург»

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК ПАС Янина